Der Key Club war von 1998 bis 2013 ein Nachtclub und eine Konzerthalle in West Hollywood, Los Angeles County. Seit 2013 lautet der Name 1 Oak.

Geschichte 
Der Club eröffnete bereits im Juni 1965 Jahren unter dem Namen Gazzarri's, als der als godfather des Rock ’n’ Roll bezeichnete Bill Gazzari mit dem Gebäude einen Veranstaltungsort schuf. Dort traten bekannte Künstler wie The Doors (1967), Buffalo Springfield (1967), Van Halen (1977), Berlin (1979, 1980) und Guns N’ Roses (1986) auf. Bill Gazzari starb 1991. Im Jahr 1993 wurde Gazzarri's geschlossen. Das Gebäude wurde durch das Northridge-Erdbeben 1994 irreparabel beschädigt. 1995 wurde es abgerissen und ein neues Gebäude errichtet.

Von 1996 bis 1998 hieß der Club Billboard Live. Dort gaben Künstler wie  Alice Cooper, Tom Petty, Tina Turner und W.A.S.P. Konzerte. Zudem verhalf er bereits mehreren heute bekannten Künstlern zu Ruhm. Darunter befinden sich unter anderem Bon Jovi, N'Sync, Kanye West und weitere.  

Der Key Club wurde von Sunset Live presents Key Club vermarktet und war auch ein Austragungsort des Sunset Strip Music Festival.
Im März 2013 wurde der Key Club geschlossen. Im gleichen Jahr wurde der Club in 1 Oak umbenannt und neu eröffnet.

Weblinks

Einzelnachweise 

Nachtclub
Unternehmen (West Hollywood)
Veranstaltungsstätte in Kalifornien
Dienstleistungsunternehmen (Vereinigte Staaten)
Musik (West Hollywood)